Chile var en af de 14 nationer, som deltog under de første moderne olympiske lege i 1896 i Athen. Landet har siden deltaget i de fleste sommerlege samt i næsten alle vinterlege, dog ikke 1972 i Sapporo og 1980 i Lake Placid.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Chiles OL-statistik  på Sports-reference.com

Chile ved sommer-OL
Chile ved vinter-OL
OL